

Patronyme 

 Charles T. Barney (1851-1907), financier américain ;
 Natalie Clifford Barney (1876-1972), femme de lettres américaine ;
 Phil Barney (né en 1957), chanteur français ;
 Matthew Barney (né en 1967), artiste graphique américain ;
 Darwin Barney (né en 1985), joueur de baseball américain ;
 Jean Barney, acteur français ;
 Tina Barney (née en 1945), photographe américaine ;
 Magali Barney (née en 1966), comédienne française, fille de Jean Barney.
 Luc Barney (1916-1991), acteur et chanteur lyrique

Pseudonyme 
 Jay Barney (1913-1985), acteur américain

Autres 
 Barney est une ville américaine du comté de Richland, dans l’État du Dakota du Nord.
 Barney, cratère d'impact à la surface de Mercure.
 Barney est une émission de télévision américaine pour enfants.
 Le Monde de Barney, film italo-canadien de Richard J. Lewis, sorti en 2010.
 Barney Stinson est un des cinq personnages principaux du feuilleton How I Met Your Mother
 Barney est le nom d'un des deux chiens Scottish Terriers de George W. Bush.